Э́льса Лафуэ́нте Медиа́ну (); наиболее известна как Эльса Пата́ки (; род. 18 июля 1976, Мадрид, Испания) — испанская актриса, продюсер и модель, наиболее известная благодаря роли Елены Нивес в серии фильмов «Форсаж», где она появилась с пятой по восьмую части.

Биография 
Эльса Патаки родилась в Мадриде, Испания, в семье Хосе Франсиско Лафуэнте, испанского биохимика, и Кристины Медиану Патаки, публициста румынского и венгерского происхождения. У неё есть сводный младший брат Кристиан Прието Медиану, кинорежиссёр.

Эльса Патаки обучалась в Университете Святого Павла, где изучала журналистику и посещала уроки актёрского мастерства. Помимо испанского и румынского, она свободно говорит на английском, итальянском, португальском и французском языках.

Личная жизнь 
В 2006 году начала встречаться с актёром Эдриеном Броуди. К 31-летию Патаки, в июле 2007 года, Броуди приобрёл для неё поместье 19-го века в Нью-Йорке. В 2009 году пара рассталась.

С 26 декабря 2010 года Эльса замужем за актёром Крисом Хемсвортом (род. 1983), с которым она встречалась 10 месяцев до их свадьбы. У супругов есть трое детей — дочь Индия Роуз Хемсворт (род. 11 мая 2012) и сыновья-близнецы Тристан Хемсворт и Саша Хемсворт (род. 18 марта 2014).

В сентябре 2012 года Патаки выиграла € 310 000 в Верховном суде Испании против издательской группы «Ediciones Zeta». В марте 2007 года журнал «Interviu», принадлежащий Zeta, опубликовал фотографии Эльсы в топлесс, снятые, когда Патаки переодевалась во время фотосессии для журнала «Elle». Представители группа Zeta заявили, что обжалуют это решение.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт